Högs församling kan avse:

 Högs församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift
 Högs församling, Lunds stift– en tidigare församling i Lunds stift